Jean-François Charpentier de Cossigny (1690-1780), militaire et ingénieur français
 Joseph-François Charpentier de Cossigny de Palma (1736-1809), explorateur et botaniste français, fils du précédent ; 
 David Charpentier de Cossigny (1740-1801), gouverneur général de Pondicherry, Bourbon et Isle de France.